Un (უნ), este cea de-a douăzecea literă a alfabetului georgian.

Transliterație

Forme

Reprezentare în Unicode 
 Asomtavruli Ⴓ : U+10B3
 Mkhedruli și Nuskhuri უ : U+10E3

Vezi și 
 U,u
 ნ

Alfabetul georgian
Litere ale alfabetului georgian